Воронок — многозначный термин.

 Воронок — то же, что городская ласточка (Delichon urbica) — мелкая птица семейства ласточковых.
 Вороно́к — железнодорожная платформа Ярославского направления МЖД.
 Чёрный вороно́к (фразеологизм) — автомобиль для перевозки арестантов.
 Вороно́к — жаргонное название автомобилей ОГПУ-НКВД, использовавшихся для перевозки заключённых и задержанных.
 Чёрный воронок — прозвище автомобиля М-1 Горьковского автозавода.
 Воронок (устар.) — на Руси род кувшина с тоненьким носком от самого дна сосуда.
 Воронок — название населённых пунктов в России:
 Воронок — село в Стародубском районе Брянской области.
 Воронок — деревня в Рыльском районе Курской области.

См. также

Примечания